Эмансипа́ция (от ) — отказ от любых социальных зависимостей, например детей от родителей, женщин от мужчин, мужчин от женщин, прекращение действия ограничений.

Само это слово происходит от латинского глагола  — освобождать ребёнка от отцовской власти (снимать patria potestas), в более широком смысле — отказываться от каких-либо полномочий или прав собственности, причём формально эти полномочия и права не уничтожались, а передавались другому лицу, и эмансипированный таким образом обретал не свободу, а нового властителя. Подобное действие — отказ от своих полномочий и передача их другому лицу — было юридическим актом, зафиксированным ещё в Законах двенадцати таблиц, и называлось .

Позднее об эмансипации стали говорить не только применительно к римскому праву, называя так аналогичные действия в других правовых системах, например в германском праве. В конце XIX — начале XX веков под детской эмансипацией стали понимать освобождение детей бедноты от непосильного (наравне со взрослыми) труда.

Полная дееспособность несовершеннолетних 

Эмансипация несовершеннолетнего — объявление его полностью дееспособным посредством решения органа опеки и попечительства либо суда по достижении шестнадцатилетнего возраста.

По Гражданскому Кодексу РФ гражданин при несовершеннолетии может быть объявлен дееспособным после того как ему выпишут разрешение.

Также несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он получит разрешение от всех или имеющихся родителей и работает по трудовому договору, в том числе по контракту.
Или с согласия родителей, усыновителей или попечителя, занимается предпринимательской деятельностью и получил от родителей, усыновителей или попечителя разрешение на эмансипацию.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным имеет место также при вступлении несовершеннолетнего в брак, при этом при расторжении брака полная дееспособность сохраняется. Однако при признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом. Вступление в брак не является основанием для того, чтобы считать лицо эмансипированным, так как эмансипация и досрочное приобретение дееспособности, путём вступления в брак не являются одним и тем же.

Эмансипация женщин 

Эмансипация женщин представляет собой предоставление женщинам равноправия в общественной, трудовой и семейной жизни. Равноправие предполагает право женщин на образование, право избирать и быть избранной в государственные органы власти, право на труд и равную зарплату.

С началом промышленной революции фабричный труд женщин стал экономически выгодным и в некоторых отраслях (текстильной, швейной, чулочной и табачной) появился спрос на женскую рабочую силу: такая женская занятость второй половины XIX века и первой половины XX века характеризовалась вовлечением прежде всего незамужних женщин на малоквалифицированный труд. Массовый выход женщин на рынок труда в России произошёл после прихода к власти большевиков, а на Западе после Второй мировой войны. В 1948 году в США 32 % экономически активных женщин работало. В 1999 году этот показатель достиг 60 % (а среди женщин в возрасте от 15 до 54 лет — 75,4 %). К 1950-м годам половина трудоспособных женщин СССР была вовлечена в общественно-организованный труд, а к концу 1980-х годов уже почти 90 % с учётом учащихся.

В литературе: Эмансипированные женщины.

Эмансипация евреев 
Эмансипация евреев — процесс освобождения от ограничений в правах представителей еврейского этноса и иудейского вероисповедания.

Эмансипация рабов 
Эмансипация рабов — объявление их свободными людьми. См. Прокламация об освобождении рабов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Нестолий В. Г. Правовые вопросы предпринимательства несовершеннолетних // Объединённая редакция деловых журналов : сайт.
 Майнхоф У. Ложное сознание  / Ульрика Майнхоф // Скепсис : научно-просветительский журнал.
 Холл А. Женщины-нацистки в стане Гитлера  / Аллен Холл // Daily Mail. — 12.02.2009.

Гражданское право
Римское право